Dworzyska peut désigner :

Toponymie 
en Pologne :
 Dworzysk, un villag dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Dworzysk, un villag dans la voïvodie de Lublin